Чемпионат Великобритании по снукеру 2018 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 27 ноября по 9 декабря 2018 года. Это девятый рейтинговый турнир в сезоне 2018/2019.

Ронни О’Салливан является действующим чемпионом. Он обыграл Шона Мерфи в 2017 со счетом 10-5.

Призовой фонд 
Распределение призовых в 2018 году приведено ниже:

Победителю: 170 000 фунтов стерлингов;

Финалисту: 75 000 фунтов стерлингов;

Полуфиналисту: 35 000 фунтов стерлингов;

Четвертьфиналисту: 22 500 фунтов стерлингов;

1/8 финала: 15 000 фунтов стерлингов;

1/16 финала: 10 000 фунтов стерлингов;

1/32 финала: 5000 фунтов стерлингов.

События, произошедшие на турнире 
Турнир начался 27 ноября 2017 года во вторник. 128 участников начали путь к титулу, квалификационного раунда не было. Матчи играются до 6 побед, финал — до 10 побед.

Первый раунд привел к некоторым неожиданностям. Двукратный чемпион мира и номер 1, Марк Селби, проиграл Джеймсу Кэхиллу, 3-6, и бывший чемпион и 9-й сеяный Шон Мерфи проиграл с тем же счетом 120-му сеяному. Также 12-й сеяный Райан Дэй проиграл 2-6 117-му сеяному, 20-й сеный Энтони Макгилл проиграл 5-6 109-у сеяному, а 102-й сеяный Сэм Бэрд, проигрывая 1-5, победил 27-го сеяного Ляна Вэньбо со счетом 6-5. Трижды чемпион и 4-й сеяный Джон Хиггинс смог обыграть Дечавата Пумчжаенга со счетом 6-5. однако, Хиггинс проиграл во втором туре 5-6 Алану Макманусу.

Во втором раунде Ронни О’Салливан смог победить Кена Доэрти 6-5 несмотря на то, что проигрывал 1-4. 8-й сеяный Дин Джунху победил Мэттью Селта: 6-5. Победитель турнира Nothern Ireland Open Джадд Трамп пропустил шанс выиграть на чёрном в 10-м фрейме против Доминика Дэйла, но выиграл решающий. Джеймс Кэхилл, который победил Марка Селби в первом раунде, уступил 64-й сеяному Акани Сонгсермсаваду в решающей партии. В других матчах второго раунда Марк Уильямс обыграл Дэниэла Уэллса, а Барри Хокинс — Бёрнса с разгромным счетом 6-0. Хокинс одержал вторую победу подряд с этим счетом.

В третьем раунде осталось 32 участника. Джо Перри победил Джо О’Коннора со счетом 2-6, причём О’Коннор к этому моменту имел наименьший рейтинг среди всех участников турнира, которые не выбыли.

Впрочем, 13-й сеяный Лука Бресель проиграл сеяному со 109-м номером.

Ронни О’Салливан выиграл свой матч со счетом 6-0. Его соперником был Чжоу Юэлун.

Сетка турнира

Сотенные серии 
Участники турнира сделали 133 сотенных серии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Спорт в Йорке
Спорт в Англии в 2018 году
2018 год в снукере
Чемпионат Великобритании (снукер)
Страницы с непроверенными переводами